Antonio Abetti (1846-1928) – astronomo e fisico italiano
 Giorgio Abetti (1882-1982) – astronomo e fisico italiano, figlio di Antonio
 Abetti – cratere lunare
 2646 Abetti – asteroide